Wahlkreis 145 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 145
 Landtagswahlkreis 145